Big Nick steht für:
 Big Nick, Musikstück auf dem Album Duke Ellington & John Coltrane (1963), geschrieben von John Coltrane

Big Nick ist der Rufname folgender Personen:
 Big Nick Nicholas (1922–1997), US-amerikanischer Jazzsaxophonist und Sänger
 John „Big Nick“ Nicholls (* 1939), australischer Australian-Football-Spieler

BigNick ist das Pseudonym folgender Personen:
 BigNick, deutscher Radiomoderator